Příjmení Martel, přechýleně Martelová, nosí více osobností:

 Karel I. Martel (1271–1295), princ ze Salerna a titulární uherský král
 Karel Martel (asi 690–741), francký majordomus z Austrasie
 Marc Martel (* 1976), kanadský křesťanský rockový hudebník
 Sherri Martelová (1958–2007), americká profesionální wrestlerka a manažerka
 Yann Martel (* 1963), kanadský spisovatel

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Francouzská příjmení